BBK peut faire référence à :
  ;
 BBK, une classification à point de vue marxiste-léniniste, issue de la classification décimale universelle, en usage du temps de l'URSS ;
 Bilbao Bizkaia Kutxa, une caisse d'épargne basque possédant des parts de Iberdrola, une société spécialisée dans l'énergie éolienne ;
  Bagad Bleidi Kamorh, un groupe de musique traditionnelle bretonne classé en seconde catégorie nationale ;
 BBK Electronics.

Voir aussi 
 BBKL, le Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon